Timandra – planetoida o numerze katalogowym 603
 Timandra – rodzaj motyli z rodziny miernikowcowatych
 Timandra – w mitologii greckiej królewna spartańska, córka Tyndareosa
 Timandra (Karmenta) – w mitologii rzymskiej pierwotne imię Karmenty